Крячко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Крячко Валентин Миколайович (1958) — радянський та український футболіст, тренер.
 Крячко Михайло Валерійович (1980) — український підприємець, політик.
 Крячко Олександр Іванович — підполковник МВС України, учасник росіцйсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ко